Název Velká cena Číny 2007 nese více sportovních událostí:
 Velká cena Číny silničních motocyklů 2007 – závod Mistrovství světa silničních motocyklů 2007
 Grand Prix Číny 2007 – závod Formule 1 v roce 2007